

Максбург — місто, штат Айова
 Максбург — селище, штат Огайо